Un chariot est un plateau équipé de roues (en général quatre) destiné au transport de charges. Ce nom peut également désigner :
 en navigation, un chariot pointant le sud est un dispositif mécanique inventé en Chine avant notre ère, dont une partie indique constamment le sud ;
 le chariot est la partie d'un téléphérique munie de roues qui circule sur le câble porteur ;
 en navigation, un chariot est une pièce mécanique mobile servant à déplacer le point d'application d'une écoute ou d'une drisse ;
 en mécanographie, le chariot désigne le berceau mobile d'une machine à écrire sur lequel on enroule la feuille de papier : le défilement de droite à gauche permet de centrer la feuille sur la marguerite. Une touche spéciale, le « retour chariot », permet de passer à la ligne suivante ; de là, on désigne en informatique par « retour chariot » le  de la table ASCII (les premiers constructeurs informatiques commercialisaient au départ des machines mécanographiques) ;
 un chariot est un type particulier de sous-marin de poche développé pour la Royal Navy britannique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 en astronomie, le chariot est une partie de la constellation de la Grande Ourse, ainsi qu'une des désignations de la Petite Ourse ;
 Chariot est une chanson de Petula Clark datant de 1962 ;
 Chariot est un album de Gavin DeGraw sorti en 2003 ;
 Chariot est un jeu vidéo de plates-formes en deux dimensions mélangeant certains aspects de puzzle et d'exercices de logique, sorti en 2014.